

Film 
Il ventaglio (The Fan) – film del 1949 diretto da Otto Preminger
Il ventaglio –  film per la televisione del 1954 diretto da Franco Enriquez e Carlo Lodovici

Musica 
Il ventaglio – opera di Pietro Raimondi del 1831

Teatro 
Il ventaglio – opera teatrale di Carlo Goldoni del 1764